Naselja u BiH:
 Zukići (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija
 Zukići (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Zukići (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice